Городско́е поселе́ние Мо́нино — упразднённое муниципальное образование (городское поселение) в Щёлковском муниципальном районе Московской области.

Включало в себя два населённых пункта — рабочий посёлок Монино и посёлок Лесные Поляны, ранее входивший в упразднённый ныне Осеевский сельский округ.

Крупнейший населённый пункт, в котором расположена администрация поселения — рабочий посёлок Монино.

Глава городского поселения — Зубков Михаил Валерьевич;

Географические данные 
Общая площадь — 21,27 км². Муниципальное образование находится в юго-западной части Щёлковского района и граничит:
 с городским округом Лосино-Петровским (на севере),
 с Ногинским муниципальным районом (на востоке и юге),
 с сельским поселением Медвежье-Озёрским Щёлковского муниципального района (на западе).

История 
Муниципальное образование «Посёлок Монино Щёлковского района Московской области» в ходе реализации муниципальной реформы 28 февраля 2005 года получило статус городского поселения. Тогда же были определены его границы и состав: в состав муниципального образования вошли 2 населённых пункта.

Законом Московской области № 258/2018-ОЗ от 28 декабря 2018 года, с 9 января 2019 года все городские и сельские поселения Щёлковского муниципального района были упразднены и объединены в новое единое муниципальное образование городской округ Щёлково.

Население

Состав городского поселения 
В состав поселения входят два населённых пункта:

Местное самоуправление 

Структуру органов местного самоуправления городского поселения Монино составляют:
 Совет депутатов — выборный представительный орган местного самоуправления. В его состав входят 15 человек, избираемых сроком на 5 лет.
 Глава городского поселения Монино. Избирается гражданами на основании всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.
 Администрация городского поселения — исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления. Главой администрации является глава городского поселения Монино.
 Контрольно-ревизионная комиссия — контрольный орган местного самоуправления.

В сентябре 2017 года главой поселения стал Зубков Михаил Валерьевич, ранее им являлся Найдёнов Иван Николаевич. .

 Совет депутатов
с 2015 года в Монино действует Совет депутатов 7-го созыва. Его председателем является Курбатов Михаил Алексеевич.

Инфраструктура 
В городском поселении Монино три школы.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации городского поселения Монино
 

Упразднённые городские поселения Московской области
Упразднённые муниципальные образования Щёлковского района
Городские поселения, упразднённые в 2019 году